Le tournoi de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du 25 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Morozova et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau 
Jeu décisif en 5 points.

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau 
Jeu décisif en 5 points.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1976
Tennis en janvier 1976